Валер Жозеф Жюль Жиль (; 3 мая 1867, Андерлехт — 1 июня 1950, Беверен, Восточная Фландрия) — бельгийский , , , , . Член Королевской академии французского языка и литературы Бельгии.

Биография 

С 1885 года обучался в католическом университете Лёвена.

С 1887 года принадлежал к группе поэтов-символистов, объединившихся вокруг журнала «Молодая Бельгия» (La Jeune Belgique), куда входили также Жорж Роденбах, Макс Валлер, Анри Мобель, Иван Жилькен, Альбер Жиро.

В 1889 году вместе с Иваном Жилькеном и Альбером Жиро редактировал журнал «Молодая Бельгия». Ушёл в отставку в 1891 году, чтобы занять должность куратора Королевской библиотеки Бельгии.

Изданный в Париже в 1897 году сборник его стихов «Цитра» (La Cithare) получил высокую оценку Французской академии .

8 января 1921 года стал членом Королевской академии французского языка и литературы Бельгии, в 1925—1946 годах был её руководителем. В 1945 году занимал пост хранителя музея Вирца.

Избранные произведения 
 Le Château des merveilles (1893)
 La Cithare (1897)
 Le Collier d’Opale (1899)
 Les Tombeaux (1900)
 Le Coffret d'ébène (1901)
 La Corbeille d’octobre (1902)
 Le joli Mai (1905)
 La Victoire ailée (1921)
 Du Symbolisme (1940)
 La Jeune-Belgique. Au hasard des souvenirs (Bruxelles, Office de Publicité, 1943)

Память 
 Его именем назван сквер в Брюсселе — Square Valère-Gille.

Примечания

Ссылки 
 
 Valère Gille

Члены Королевской академии французского языка и литературы Бельгии
Поэты-символисты